Tijdens de wereldkampioenschappen alpineskiën van 2007 in het Zweedse Åre werd op dinsdag 6 februari de Super G geskied, zowel bij de mannen als bij de vrouwen. De mannen startten om 10:00 uur en de vrouwen om 12:30 uur. Aanvankelijk stonden de wedstrijden respectievelijk voor zaterdag 3 en zondag 4 februari gepland, maar vanwege het slechte weer werden beide wedstrijden uiteindelijk verschoven naar de dinsdag erop.

In 2007 was het de elfde keer dat er een Super G op het programma van een wereldkampioenschap stond. Crans-Montana had in 1987 de primeur. Destijds werd de Zwitser Pirmin Zurbriggen wereldkampioen, pakte de Luxemburger Marc Girardelli zilver en Markus Wasmeier uit West-Duitsland brons. Bij de vrouwen stonden Maria Walliser (Zwitserland; goud), Michaela Figini (Zwitserland; zilver) en Mateja Svet (Joegoslavië; brons) op het podium.

Mannen

Vrouwen

Externe links
  FIS Alpine World Ski Championships 2007

Super G